Spec Ops: Rangers Lead the Way —- тактический шутер от первого лица с элементами стратегии. Она была разработана компанией Zombie Studios и была опубликована Ripcord Games. Игра была выпущена исключительно на платформе Microsoft Windows 30 апреля 1998 года. Это первая игра в продолжительной серии Spec Ops. Продолжение, Spec Ops: Ranger team Bravo была выпущена позже в этом же году 17 ноября 1998 года.

Обзор 
Spec Ops — симулятор спецназа, в котором игрок сможет почувствовать себя бойцом элитного американского подразделения рейнджеров.

Сюжет 
В Spec Ops пять миссий, происходящих в разных концах света, от Кореи до Гондураса. Каждая из миссий поделена на три фазы. В свою очередь, в каждой фазе перед бравой парой рейнджеров будет поставлено несколько задач, требующих обязательного выполнения. На каждую фазу отводится строго ограниченный отрезок времени.

Особенности 
Перед выполнением очередной фазы игрок может выбрать один из комплектов вооружения для себя и своего напарника. По ходу миссии напарнику можно будет отдавать простейшие приказы или переключаться на управление им. Поверженные враги оставляют после себя патроны и аптечки.

Компьютерные игры 1998 года
Spec Ops (серия игр)
Тактические шутеры
Шутеры от первого лица
Игры только для Windows
Компьютерные игры, разработанные Zombie Studios